Nagy Krisztián (1992) labdarúgó
R. Nagy Krisztián (1991), szlovákiai magyar író
 Nagy Krisztián (1994) válogatott jégkorongozó
 Nagy Krisztián (1995) labdarúgó